La Petite-Arménie peut désigner :
 l'Arménie Mineure ou Inférieure.
 la Cilicie arménienne.